Лебяжинское сельское поселение — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Лебяжинское сельское поселение — входит в Мелекесский район Ульяновской области.
 Лебяжинское сельское поселение — входит в Алексеевский район Татарстана.